Transmission:

 Transmission — простой и свободный BitTorrent-клиент.
 Transmission — песня британской пост-панк-группы Joy Division.

См. также 
 Передача